Słowieńsko heißen folgende Orte in Polen:

Słowieńsko (Sławoborze) (dt. Schlenzig), Dorf in der Gemeinde Sławoborze (Stolzenberg) Powiat Świdwiński (Schivelbein), Wojewodschaft Westpommern
Słowieńsko (Stettin) (dt. Wendorf), Stadtteil von Stettin